El Portal podría referirse a:

  El Portal (California), aldea.
  El Portal (Florida), villa.
  El Portal (pedanía), pedanía de Jerez de la Frontera, España.